Bocanegra (span: schwarzer Mund), beziehungsweise Boccanegra steht für:

 Simon Boccanegra (1857), eine Oper von Giuseppe Verdi
 Simón Bocanegra (1843), ein Drama des spanischen Autors Antonio García Gutiérrez, Vorlage zur Oper von Verdi
 Seat 1200 Sport Coupé, dessen umgangssprachliche Bezeichnung Bocanegra war
 Seat Bocanegra, eine Studie des Seat Ibiza auf dem Genfer Autosalon 2008
 ein von Ellen Willmott angelegter Garten in Ventimiglia

Bocanegra beziehungsweise Boccanegra ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Bocanegra († 2019), mexikanischer Fußballspieler
 Ambrosio Boccanegra, kastilischer Befehlshaber in der Seeschlacht von La Rochelle
 Andrés Bocanegra (1900–??), mexikanischer Springreiter
 Benedetto Boccanegra (1382–1418), Bischof von Ventimiglia
 Carlos Bocanegra (* 1979), mexikanisch-US-amerikanischer Fußballspieler, Nationalspieler der USA
 Egidio Boccanegra († 1367), genuesischer Admiral und Korsar
 Francisco Alejandro Bocanegra Jivaja (1757–1773), Bischof von Guadix, Erzbischof von Santiago de Compostela
 Guglielmo Boccanegra, genuesischer Politiker und Admiral, Erbauer des Palazzo San Giorgio (Genua), Onkel des Simone Boccanegra
 José María Bocanegra, mexikanischer Präsident (1829)
 Juan Luis Bocanegra (* 1978), guatemaltekischer Schwimmer
 Pedro Atanasio Bocanegra (1638–1689), spanischer Maler
 Simone Boccanegra (* vor 1339–1363), erster Doge von Genua